Per la sua felicità –  cortometraggio del 1914 diretto da Eugenio Testa
Per la sua felicità (Der Weg ins Freie) –  film del 1941 diretto da Rolf Hansen